Il doppio del torneo di tennis ATP Montevideo 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Jiří Novák e David Rikl 2-6, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (primo turno)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (semifinali)

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)
 Dave Randall /  Greg Van Emburgh (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Montevideo 1995
ATP Tour 1995